Бесса () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Бесса () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш